Sønderup (plaats), plaats in de Deense regio Noord-Jutland, gemeente Rebild.
 Sønderup (parochie, Rebild), parochie van de Deense Volkskerk in de gemeente Rebild.
 Sønderup (parochie, Slagelse), parochie van de Deense Volkskerk in de gemeente Slagelse.